Příjmení Kania nese více osobností:

 Jakub Kania (* 1990) – český hokejista
 Karel Kania (1923–1981) – český fotograf
 Ondřej Kania (* 1992) – český podnikatel
 Paula Kaniová (* 1992) – polská tenistka
 Richard Kania (* 1929) – český lékař a bývalý atlet
 Stanisław Kania (1927–2020) – polský komunistický politik